Alberto di Molfetta – disc jockey, conduttore radiofonico e personaggio televisivo italiano
 Felice di Molfetta – vescovo cattolico italiano
 Pasquale di Molfetta – conduttore radiofonico e conduttore televisivo italiano